Ел Марискал има више значења:

 Ел Марискал (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Марискал (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Марискал (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику